Вейккаусліга 2012 — 82-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона здобув ГІК.

Підсумкова таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Гонка взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Фінляндії 2012.
2. Клуб Марієгамн візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував перший у рейтингу Fair Play Фінляндії.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Вейккаусліга на soccerway 

2012
Фінляндія
2012 у Фінляндії